Не следует путать с 2-й немецкой армией в Первой мировой войне

2-я армия () — германская армия, принимала участие во Второй мировой войне.

Боевой путь 
2-я армия была создана 20 октября 1939, первоначально дислоцировалась на западной границе Германии.
Участвовала во Французской кампании, в Югославской кампании, с июля 1941 в войне против СССР.

1 октября 1941 года в рамках операции «Тайфун» 2-я армия прорвала оборону 50-й армии Брянского фронта.

1942: На начальном этапе операции «Блау» действовала на северном фланге группы армий «Б»; вела наступление на Воронеж.

Состав 
 в июне 1940: 7-й, 9-й и 26-й армейские корпуса
 в сентябре 1941: 13-й и 43-й армейские корпуса
 в июне 1942: 6-й и 55-й армейские корпуса
 в январе 1943: 7-й, 13-й и 55-й армейские корпуса
 в июле 1943: 7-й и 13-й армейские корпуса
 в декабре 1943: 46-й и 56-й танковые корпуса, 20-й армейский корпус, 7-й венгерский армейский корпус
 в апреле 1944: 56-й танковый корпус, 8-й и 23-й армейские корпуса
 в сентябре 1944: 20-й и 23-й армейские корпуса, 1-й кавалерийский корпус
 в марте 1945: 7-й танковый корпус, 23-й и 27-й армейские корпуса, 18-й горный корпус

Командующие 
 с 20 октября 1939 — генерал кавалерии (затем генерал-фельдмаршал) Максимиллиан фон Вейхс
 с 15 июля 1942 — генерал пехоты (затем генерал-полковник) Ганс фон Зальмут
 с 4 февраля 1943 — генерал пехоты (затем генерал-полковник) Вальтер Вайс
 с 12 марта 1945 — генерал танковых войск Дитрих фон Заукен

Примечания

Ссылки 
 

Немецкие армии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году